Spliff peut désigner :
un spliff, une cigarette de cannabis ;
Spliff, un groupe de musique.